Чемпионат России по пляжному футболу — российское соревнование по пляжному футболу. Проводится ежегодно начиная с 2005 года. В турнире принимают участие 16 команд, получившие право на участие в финальном турнире в ходе зональных соревнований. Команды разбиваются на четыре группы по четыре команды. В четвертьфинал из каждой группы выходят по две команды, которые далее по системе плей-офф выявляют победителя.

Регламент

2014 
С сезона 2014 чемпионат проводится по новой системе. В турнире принимают участие 8 команд, которые сыграют между собой по 2 матча. 14 туров разбиты на 3 этапа. За победу в основное время начисляется 3 очка, в овертайме или серии пенальти 2 очка, поражение в овертайме или серии пенальти 1 очко. Четыре лучшие команды по итогам этих этапов выходят в Суперфинал, который будет проводиться по системе плей-офф. Полуфинальные матчи и финал состоят из серии до двух побед. Матч за третье место предполагает один матч. Команды, по итогам национального первенства занявшие 7-е и 8-е места, выбывают из списка участников чемпионата в следующем году, а их место занимают финалисты Кубка России.

2015 
По сравнению с предыдущим сезоном изменилась система начисления очков. Теперь за победу в овертайме присуждается 2 очка, серии пенальти — 1 очко, а за любое поражение команда не получит ни одного очка.

Также изменился лимит легионеров. С сезона 2015 в заявку на матч может быть включено не более трех легионеров, а одновременно на поле может находиться не более двух.

Ещё у команд появилась возможность один раз за матч взять минутный тайм-аут.

2017 
С сезона 2017 компания Фонбет стала спонсором чемпионата и Кубка России по пляжному футболу.

Результаты

Лучшие команды

См. также 
 Кубок России по пляжному футболу
 Суперкубок России по пляжному футболу
 Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте Beach Soccer Russia
 Страница турнира на сайте beachsoccer.ru
 Федерация пляжного футбола России
 

Чемпионаты России по пляжному футболу